O HBO HD foi o primeiro canal premium da TV por assinatura na América Latina a transmitir 24 horas de filmes, séries e documentários em alta definição, com áudio 5.1 Dolby. Com o início da transmissão simultânea total em HD do canal original HBO, o HBO HD deixou de ser transmitido.

O canal exibia filmes que já foram campeões de bilheteria. Nele eram exibidos grandes e recentes conhecidos filmes da Columbia Pictures, Sony Pictures Television International, Warner e até mesmo de produções de estúdios independentes.

Ligações externas 
 
 

Canais de televisão por assinatura
Canais de televisão fundados em 1972
Canais de televisão extintos em 2013